Дольни-Жандов () — община в районе Хеб, в Карловарском крае Чехии. Занимает площадь в 41,32 км² и имеет население 1 208 человек.

Население

Примечания 

Населённые пункты Карловарского края